Nalliers, commune française de la Vendée (85) ;
 Nalliers, commune française de la Vienne (86).

Homonymie de toponyme